Wehrzeitung steht für
Deutsche Schützen- und Wehrzeitung
 Österreichische Wehrzeitung (1920–1938)